Mainvilliers je název dvou obcí ve Francii:

 Mainvilliers (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Mainvilliers (Eure-et-Loir) – obec v departementu Eure-et-Loir